Бердаше́н:

 Бердашен — село в Нагорном Карабахе
 Бердашен — село в Ширакской области, Армения.

Примечания